Esistono due comuni francesi con questo nome

 Clarac – Alta Garonna
 Clarac – Alti Pirenei